Золотой конёк Загреба 2021 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в хорватском городе Сисак с 8 декабря по 11 декабря 2021 года. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Хорватии. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является девятым его этапом.

Несостоявшиеся участники
 23 ноября стало известно о том, что американская одиночница Брэди Теннелл пропустит турнир, её заменила Габриэла Иццо.
 1 декабря стало известно о том, что российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустит турнир.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация  о турнире на сайте ISU
 Информация  о турнире на сайте хорватской федерации конькобежного спорта
 Результаты  на сайте хорватской федерации конькобежного спорта

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Декабрь 2021 года
Спорт в Хорватии в 2021 году